Bobine é um método de gravação de som que utiliza uma fita de material plástico, com uma cobertura metálica magnetizável, desenvolvido em 1934. É dos métodos de gravação e reprodução sonora mais fiáveis, sendo ainda hoje utilizado nos estúdios profissionais ou para audição de alta fidelidade em residências .

O gravador de bobines é assim chamado pois a fita se encontra armazenada num carreto ou carretel, sendo desenrolada e, após passar pelas cabeças de leitura e/ou de gravação, é enrolada novamente em outro carreto. Estes dois carretos são peças separadas, desse modo o manuseio dos mesmos é desconfortável, trabalhoso e sujeito ao acúmulo de poeira.

Os tamanhos das bobines são variáveis, sendo que as mais usadas são de 15 ou 17 cm de diâmetro.

Esse sistema deu origem à fita cassete, que é menor e mais prática, pois é um sistema selado.

Armazenamento de áudio